Marcin Florek – piłkarz
 Marcin Florek – triathlonista